Obere Kirche steht für:
 Obere Kirche (Adana), siehe Kirche der Heiligen Gottesmutter (Adana)
 Obere Kirche (Bad Zurzach)
 Obere Kirche (Bieber), siehe Evangelische Laurentiuskirche (Bieber)
 Obere Kirche (Gauting), siehe Unsere Liebe Frau (Gauting)
 Obere Kirche (Regensdorf) 
Siehe auch:
 Oberkirche
 Obernkirchen
 Obere Pfarre